Blues in the Night steht für:

 Blues in the Night (Film), oscarnominierter Film von Anatole Litvak (1941)
 Blues in the Night (Lied), oscarnominiertes Lied von Harold Arlen und  Johnny Mercer (1941)